Хуршидбану (літературний псевдонім Натаван, ; 6 серпня 1832, Шуша — 2 жовтня 1897, там же), відома також як «Хан кизи» (ханська донька) — азербайджанська поетеса, донька останнього карабахського хана Мехтікулі-хана, онука Ібрагім Халіл-хана.

Життєпис 
Хуршидбану Натаван народилася в 1832 році в Шуші в родині останнього карабахського хана, генерал-майора Мехті Кулі Хана Карабахського та онуки останнього гянджинського хана Джавад-хана — Бядирджахан-беїм (1802—1863). Про її дитинство та юність відомо мало. Серед її близьких родичів поетами з батькової сторони були тітка Агабаджі і дядько Нава, а з материнської дядько Мусахібі та Халі. Її виростила й виховала інша тітка — Говхар-ханум. Вона ж і пробудила у Натаван любов до музики, поезії та малювання.

Натаван отримала домашню освіту, вивчила східні мови, прочитала класичні твори Фірдоусі, Нізамі, Сааді, Хафіза, Навої, Фізулі та інших. Вона подорожувала Дагестаном, була в Тифлісі, у Баку. У 1858 році зустрілася в Баку з Александром Дюма, подарувала йому свої ручні роботи. Дюма-батько ж подарував поетесі шахи з витонченими фігурами. Про цю зустріч А. Дюма писав:

У 1872 році вона організувала в Шуші й очолювала літературний гурток «Меджлісі-Унс» («Зібрання друзів»), що мав творчі зв'язки з аналогічними гуртками в інших містах Азербайджану.

Збереглися цікаві відомості про меджліс, створеному в Шуші знавцем класичної східної музики Харратом Кулі (1823—1883). Меджліс цей мав конфесійні задачі, але, поряд з релігійними піснями, супроводжуючими обрядові дії в місяць «мухаррам», тут навчалися мистецтву мугамата. Після завершення траурних уявлень, до яких готувалися кілька місяців, ханенде виконували ті ж мугами вже у світській обстановці — на весіллях й під час інших свят.

Натаван була шанована в народі. При ній в Шуші були побудовані палац, мечеть, торгові будинки, театр, будівлі літнього та зимового клубів, реального училища та багато інших будівель. У 1872 році Хуршидбану з метою забезпечення міського населення водою та благоустрою Шуші проводить з джерела Іси в місцевості Сарибаба, що знаходиться на відстані 10 кілометрів від Шуші, водопровідну лінію. На цей проект Натаван пожертвувала сто тисяч рублів. Цей водопровід досі відомий як «Хан гизи суну».

Натаван була добре освічена, знала східні мови, була знайома з творчістю Фірдоусі, Нізамі, Сааді, Хафіза, Фізулі та інших поетів Сходу. Велику роль у розвитку духовного світу Натаван зіграв Мірза Фаталі Ахундов, який поєднав у своїй творчості гуманістичні ідеї попередньої азербайджанської літератури з новими віяннями свого часу, з пошуками шляхів боротьби за народне щастя. Особисте знайомство з Ахундовим сприяло широкому інтересу Хуршид-бану до суспільних питань і корисної діяльності.

Хуршидбану Натаван померла у вересні — 8 жовтня 1897 року (рабі ус-сани 1314 року) в Шуші. Похована в Агдамі, на кладовищі «Імарет».

Приватне життя 

Натаван належала до колишньої правлячої сім'ї Карабаського ханства — джеваншірам, які були мусульманами-шиїтами.

На початку 1870-х років їй належали землі 53 селищ (1 778 дима) Варандинської, Джеванширської, Зангезурської, Кебирлинської і Челябюрдської ділянок Шушинського повіту, а після смерті матері в 1861 році до Натаван відійшли землі ще 9 селищ (186 дима)

У перший раз вона вийшла заміж за кумицької князя, генерал-майора Хасай-хана Уцмієва, від шлюбу з яким народилося двоє дітей — син Мехті Кулі-хан (1855—1900) і дочка Хан-Біку (1856—1921). За відомостями Салмана Мумтаза цей шлюб став політичним ходом Кавказького намісника Михайла Воронцова:
 
Вдруге вона вийшла заміж за жителя Шуші, «простолюдина» Сейіда Гусейна Агамірова. Від цього шлюбу у неї було п'ятеро дітей — троє синів Мир Аббас-ага (1868—1885), Мир Гасан-ага (1870—1903) і Мир Джафар-ага (?-1914?), а також дві дочки Сара-бегум та Хаджар-біку.

Творчість 
Повний диван Натаван не зберігся, але ми в основному маємо її художньо оформлений альбом з 13 віршами азербайджанською мовою. Автографи Натаван написані каліграфічним змішаним почерком насталік-шикасте. Вона також написала декілька газелей перською мовою.

Перший збірник віршів поетеси був виданий Салманом Мумтазом у 1928 році, а в 1982 році було видано перший збірник віршів російською мовою.

Натаван розпочала свій творчий шлях у 1850-х роках. Написані ранні вірші за підписом «Xurşid» вона втратила, тільки дуже мала частина збереглася до наших часів. З 1870 року взяла псевдонім «Natəvan». Ще при Натаван її вірші передавалися з уст в уста і поширилася у вигляді живопису. За змістом вірші Хуршидбану ділилися на 4 частини: любовні вірші, вірші, присвячені природній красі, рими які написала сучасникам і сумні вірші.

 Натаван — автор ліричних віршів, в більшості навіяні сумом за рано померлим сином («Я плачу», «Пішов», «Синові моєму» та ін.), в яких, проте, зустрічаються і соціальні мотиви, — головним чином скарги на безправ'я жінок у суспільстві. Основні мотиви поезії Хуршидбану Натаван — любов до життя, мрії про щастя, горе матері, яка втратила коханого сина. Крім віршованої творчості, Натаван також займалася живописом. Вона створювала пейзажі, зображення квітів та зразки декоративно-прикладного мистецтва.

Пам'ять 

 В Агдамі, де була похована поетеса, було встановлено надгробний пам'ятник.
 У 1960 році в центрі Баку встановлено пам'ятник (скульптор Омар Ельдаров).
 На батьківщині, в Шуші, був установлений бюст Хуршидбану Натаван. Після заняття Шуші вірменами в травні 1992 року, бронзові бюсти Натаван, Узеїра Гаджибекова, і Бюль-Бюля були демонтовані і вивезені до Грузії на металобрухт, де були викуплені азербайджанською владою. Зараз бюст зі слідами куль і відбитим великим пальцем знаходиться в експозиції під відкритим небом Музею мистецтв в Баку.
 У лютому 2016 року пам'ятник Натаван був встановлений у центральному парку міста Ватерлоо (Бельгія) скульптором Імраном Мехдієвим під керівництвом Таїра Салахова.
 У 2017 році у французькому місті Евіан-ле-Бен був відкритий пам'ятник поетесі.

Генеалогія

Примітки

Див. також 
 Гамер-бейїм Шейда

Посилання 
 Хуршидбану Натаван у БСЕ 
 Натаван Хуршид Бану

Література 

 Джафарзаде А. Хуршид Бану Натаван — поэтесса и художница Азербайджана XIX века // Труды республиканского рукописного фонда. — Баку, 1961. — Т. I. 

Люди на марках
Азербайджанська шляхта
Азербайджанські поетеси
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Поети за алфавітом
Персоналії за алфавітом
Померли 1897
Померли 2 жовтня
Уродженці Шуші
Народились 1832
Народились 6 серпня